Ansar kan verwijzen naar:

 Ansaar, een Arabisch woord voor de Helpers van de eerste moslims in Medina 
 Ansjar, een afgeleide hemelgod in de (Akkadische) Babylonische mythologie